

Турниры

Личные

Командные

Национальные чемпионаты

Новые гроссмейстеры 

  Мейлис Аннабердыев
  Пьер Беле
  Феликс Блобергер
  Дэвид Бродский
  Михаил Брякин
  Гильермо Васкес
  Пранав Венкатеш
  Кловис Верней
  Абдулла Гадимбейли
  Виктор Газик
  Платон Гальперин
  Санкальп Гупта
  Баладжи Даггупати
  Лука Драшкович
  Сергей Дрыгалов
  Мерт Йылмазйерлы
  Валерий Казаковский
  Ренату Кинтилиану Пинту
  Денис Лазовик
  Ле Туан Минь
  Леон Ливаич
  Сергей Лобанов
  Виктор Матвиишен
  Гуха Митрабха
  Магомед Мурадлы
  Володар Мурзин
  Сейед Халил Мусави
  Михаил Никитенко
  Ли Мин Пен
  Момчил Петков
  Мартин Петров
  Элизабет Петц
  Ананд Пранав
  Даниэль Эдуардо Пульветт Марин
  Раджа Ритвик
  Раджа Харшит
  Сриватшав Рахул
  Фредерик Сване
  Иван Скицко
  Томас Соса
  Кристоф Сохацкий
  Рейвен Стёрт
  Бхарат Субраманьям
  Цзинъяо Тин
  Микель Уэрга Личе
  Дэниел Фернандес
  Лиам Фролик
  Рави Хария
  Педро Антонио Хинес Эстео
  Ларс Оскар Хауге
  Джошуа Шенг
  Кристофер Ю
  Игорь Яник
  Лев Янкелевич

Трансферы

Умерли 
 Цейтлин, Марк Данилович (23 сентября 1943 — 24 января 2022), гроссмейстер.
 Мираллес, Жиль (8 февраля 1966 — 28 января 2022), гроссмейстер.
 Хасин, Абрам Иосифович (15 февраля 1923 — 6 февраля 2022), международный мастер, гроссмейстер ИКЧФ; тренер О. Рубцовой, Е. Фаталибековой, Н. Коноплёвой, Ю. Разуваева, Е. Бареева и других известных шахматистов.
 Ивков, Борислав (12 ноября 1933 — 14 февраля 2022), гроссмейстер, тренер, первый в истории шахмат чемпион мира среди юношей.
 Дружинец, Алексей Валентинович (3 января 1975 — 2 марта 2022), арбитр ФИДЕ.
 Эли, Брайан (6 июля 1946 — 6 апреля 2022), английский шахматист, национальный мастер.
 Авербах, Юрий Львович (8 февраля 1922 — 7 мая 2022), гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион СССР (1954).
 Никитин, Александр Сергеевич (27 января 1935 — 5 июня 2022), международный мастер, тренер (среди его учеников — Гарри Каспаров).
 Наумкин, Игорь Геннадьевич (10 августа 1965 — 13 июля 2022), гроссмейстер.
 Крогиус, Николай Владимирович (22 июля 1930 — 14 июля 2022), гроссмейстер.
 Цебало, Мишо (6 февраля 1945 — 2 сентября 2022), гроссмейстер.
 Ланда, Константин Юрьевич (22 мая 1972 — 12 октября 2022), гроссмейстер.
 Шерцер, Алекс (1 февраля 1971 — 4 декабря 2022), гроссмейстер.
 Дзюбан, Олег Иванович (24 июля 1950 — 7 декабря 2022), международный мастер.
 Фараго, Иван (1 апреля 1946 — 12 декабря 2022), гроссмейстер.

Примечания 

 
2022
Все хронологические списки